A Rádio Cultura de Curitiba é uma emissora de Ondas Médias com sede em Curitiba, no Paraná, operando nos 930 KHz.

História 
Foi fundada em 14 de junho de 1954por Bento Chimelli, tendo a sua concessão assinada pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas. A partir de abril de 2017, passou a ter uma nova administração, com reformulação da programação.

Ligações externas
 Página oficial
 
 
 
 

Cultura
Estações de rádio fundadas em 1971
Fundações no Paraná em 1954